Герцог де Арион — испанский дворянский титул. Он был создан 20 сентября 1725 года королем Филиппом V для Бальтазара де Суньиги, маркиза Айямонте, Аленкера и де Валеро (1658—1727), вице-короля Наварры (1692—1697), Сардинии (1704—1707) и Новой Испании (1716—1722).

Название герцогского титула происходит от названия города Касасола-де-Арион в современной провинции Вальядолид (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Герцоги де Арион

Генеалогическое древо

См. также 
 Герцог Бехар
 Герцог Бенавенте

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro». C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Arión

Герцоги Испании
Гранды Испании